Ascona bezeichnet:
 Ascona, Gemeinde in der Schweiz
 Opel Ascona, Mittelklassefahrzeuge von Opel zwischen 1970 und 1988

Siehe auch:
 Azcona
 Askonas